RL Abruzzo-Molise 1 e Molise Towers sono due dei multiplex della televisione digitale terrestre presenti nel sistema DVB-T italiano.RL Abruzzo-Molise 1 appartiene a EI Towers S.p.A. interamente posseduta da 2i Towers S.r.l., a sua volta controllata al 100% da 2i Towers Holding S.r.l., che è partecipata per il 40% da Mediaset e per il 60% da F2i TLC 1 S.r.l..Molise Towers appartiene a Telemolise.

Copertura 
RL Abruzzo-Molise 1 è una rete di primo livello disponibile in tutto il Molise.Molise Towers è una rete di secondo livello disponibile in tutto il Molise.

Frequenze 
RL Abruzzo-Molise 1 trasmette sul canale 29 della banda UHF IV in tutto il Molise e sul canale 32 della banda UHF IV nella provincia di Campobasso.Molise Towers trasmette sul canale 45 della banda UHF V in tutto il Molise.

Servizi

Canali televisivi (RL Abruzzo-Molise 1)

Canali televisivi (Molise Towers)

Voci correlate 
 
 Servizi televisivi digitali terrestri nazionali in Italia
 Televisione digitale terrestre in Italia

Elenchi delle televisioni locali italiane
Reti televisive del Molise